Wildgans ist 

 ein anderer Name für Graugans, die häufigste Art der Gattung Feldgänse

Wildgans ist der Familienname folgender Personen: 

 Anton Wildgans (1881–1932), österreichischer Schriftsteller, Vater von Friedrich Wildgans
 Friedrich Wildgans (1913–1965), österreichischer Komponist;
 Roswitha Wildgans (* 1963), deutsche Krimiautorin.

Siehe auch:
 Wildegans
 Wildgänse rauschen durch die Nacht (Lied)
Geheimcode: Wildgänse
Wildgänse 2
Wild Geese